ASRI Edu est une distribution GNU/Linux dérivée du projet Puppy Linux destinée au monde éducatif.

Elle est un moyen d'utiliser plus longtemps les ordinateurs voués à la destruction. En favorisant le réemploi elle contribue à la réduction des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Présentation 
Façonnée par des enseignants et des bénévoles passionnés, la ludo-éducative ASRI Edu est un projet francophone destiné :
 aux écoles maternelles et élémentaires, ainsi qu’au début du collège
 aux associations (centres de loisirs, accueils périscolaires, etc.)
 aux particuliers (parents, grands-parents, etc.) 

ASRI Edu intègre un environnement libre simple et convivial adapté aux enfants âgés de 3 à 12 ans, aux profs (instits) et aux linuxiens débutants.

ASRI Edu est une adaptation de la distribution Puppy Linux qui se distingue, du fait de sa légèreté, par sa capacité à redonner une nouvelle jeunesse aux ordinateurs un peu anciens.

Repères chronologiques 

Cette distribution Linux a été construite au moyen de Toutou Linux.

En juillet 2010, l'Association ASRI Education, membre de l'April et de Scideralle présente la distribution ASRI Edu 2.0 aux Rencontres Mondiales du Logiciel Libre (RMLL) à Bordeaux. 

En octobre 2010 Framasoft intègre ASRI Edu 2.1a au FRAMADVD école.

L'ASRI était présente aux RMLL de Strasbourg en juillet 2011.

Plusieurs sites dédiés aux enseignants référencent cette ressource : Tice Education , l'Académie de Grenoble, l'Académie de Corse, le site de l'ICEM - Pédagogie Freinet.

En avril 2013, cette distribution ludo-éducative libre apparaît dans les actualités d'Ordi 2.0.

En février 2017 le Forum ASRI Édu s'arrête brusquement.

En février 2018 le site Web asri-education.org n'est plus accessible.

Utilisation 
ASRI Edu se présente sous la forme d'un liveCD qui peut fonctionner sans installation (le système présent sur l'ordinateur hôte n'est donc pas modifié).

Elle peut aussi fonctionner en liveUSB. Ce qui est pratique sur certains ordinateurs portables dépourvus de lecteur optique.

Conjointement, il existe plusieurs possibilités pour installer ASRI Edu (vous pouvez même conserver le système d'exploitation déjà installé sur l'ordinateur).

ASRI Edu est intégré dans le Framadvd école. Après avoir démarré en session live, il est possible de créer un fichier de sauvegarde sur le disque dur, sans altérer le système d'exploitation de l'ordinateur hôte, afin de retrouver son travail et ses paramètres lors de la session suivantes. C'est cette solution qui a été choisie pour trois salles informatiques dans des écoles au Sénégal.

Fonctionnalités présentes 
Afin de s'adapter aux besoins des utilisateurs, la distribution ASRI Edu est proposée en différentes déclinaisons :
 ASRI Edu profs : une version légère orientée profs (instits) et linuxiens débutants, toutes les fonctionnalités utiles quotidiennement sont présentes.
 ASRI Edu kids : en plus des logiciels déjà présents dans la version profs, la version kids propose de nombreuses applications ludiques ou éducatives destinées aux enfants de 3 à 12 ans. La sécurité est renforcée pour favoriser la sérénité des adultes. Conjointement, des thèmes permettent en un seul clic d’adapter l’environnement visuel et les activités proposées à l’âge de l’utilisateur.

Quelques exemples de fonctionnalités utiles quotidiennement :
 Bureautique et Web : AbiWord, Ayttm, Dillo, gFTP, Gnumeric, Grisbi, OOo4Kids, Osmo, SeaMonkey
 Graphisme : Gimp, GQview, Inkscape,  Mtpaint, MyPaint
 Multimédia : Audacity, Pmusic, Streamtuner, VLC, GNOME MPlayer, Gxine
 Divers : Geany, Isomaster, Jclic, Klavaro, Pburn, StarDict, Wine

Quelques exemples d'applications ludiques ou éducatives : Block Dude, Brickshooter, Childsplay, Enigma, GCompris, Hex-a-hop, Jigsaw, une partie de Kdeedu, LBreakout2, LMarbles, Logiciels de l’EPI, Matchball, Omnitux, Pingus, Pysycache, Ri-li, Shisensho, Sokoban, SuperTux, une sélection de Le Terrier (AbulÉdu), des Tetris, TuxMath, Tux Paint, Tux Typing 2, Xbubble, Xmahjongg, etc.

De nombreuses autres applications sont disponibles dans la logithèque .

Un tutoriel explique comment les installer.

Environnement de bureau 
Les gestionnaires de fenêtres et de barres des tâches proposés avec Asriedu300 sont JWM il gère l'affichage des fenêtres et de la barre des tâches et Openbox+LXPanel, openbox pour les fenêtres et lxpanel pour la barre des tâches.

Le gestionnaire de fichiers par défaut est ROX-Filer.

Une interface différente est proposée en fonction de l'âge de l'utilisateur.

Versions 

Un dépôt est ouvert sur SourceForge.net depuis le mois de mars 2012.

Articles connexes 
 DoudouLinux
 Edutice
 Emmabuntüs
 HandyLinux
 PrimTux

Notes et références

Liens externes 

 Dépôt officiel ASRI Education
 Site officiel Toutou Linux
 Léa-Linux Installer ASRI Edu

Distribution Linux
MiniLinux
Live CD
LiveUSB
Logiciel éducatif
Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel libre sous licence LGPL